Евгений Абрамов: Абрамов, Евгений Александрович (род. 1939) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник внутренней службы.
 Абрамов, Евгений Борисович (род. 1943) — российский военнослужащий, заслуженный военный лётчик.
 Абрамов, Евгений Васильевич (1936—2021) — советский и российский тренер по конному спорту, судья международной категории.

Примечания